Jānis Zālītis ist der Name folgender Personen:

* Jānis Zālītis (Politiker) (1874–1919), lettischer Politiker und Jurist
 Jānis Zālītis (Mediziner) (1933–2007), lettischer Mediziner	
 Jānis Zālītis (Komponist) (1884–1943), lettischer Komponist